Cristián Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (Saalfeld, 18 de agosto de 1683 - Saalfeld, 4 de septiembre de 1745) fue un duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Biografía 
Era el hijo mayor que había sobrevivido a la infancia del duque Juan Ernesto de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de su primera esposa, Sofía Eduviges de Sajonia-Merseburgo.

En Naitschau el 18 de agosto de 1724, Cristián Ernesto contrajo matrimonio desigual con Cristiana Federica de Koss; por este motivo, su medio-hermano menor Francisco Josías proclamó ser el pleno sucesor del ducado. Su padre, el duque Juan Ernesto, determinó el gobierno conjunto de los hermanos con la indivisibilidad del ducado a su muerte, en 1729. Cristián Ernesto hizo de Saalfeld su residencia y Francisco Josías se trasladó a Veste Coburgo (Fortaleza de Coburgo).

El doble gobierno pronto se hizo imposible lo que forzó a la solución de la conocida como "Controversia por la heredad de Coburgo Eisenberg Roemhilder", por la cual Cristián Ernesto recibió Coburgo, Rodach, Mönchröden y la mitad de Neuhaus. Cristián Ernesto murió sin descendencia y toda su herencia fue tomada por su hermanastro, Francisco Josías.

Ancestros

Referencias 
 August Beck: Christian Ernst, Herzog zu Sachsen-Saalfeld. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, p. 180.

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha

Duques de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Duques de Sajonia-Coburgo
Duques de Sajonia-Saalfeld
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Nacidos en Saalfeld